— аниме-сериал, созданный студией Production I.G в сотрудничестве с Aniplex. Сюжет сериала был вдохновлен полнометражным анимационным фильмом 2000 года Blood: The Last Vampire.
В период с 8 октября 2005 года по 23 сентября 2006 года в Японии проходила премьерная трансляция по сети кабельных телеканалов Animax, принадлежащей компании Sony.

Сериал «Кровь+» был лицензирован во множестве регионов мира, в том числе в Северной Америке дочерней компанией Sony — Sony Pictures Television International (SPTI), где он демонстрировался на канале Cartoon Network в блоке Adult Swim. В апреле 2010 года компания «Комикс-Арт» объявила о приобретении лицензии на российское издание манги «Кровь+», 28 сентября 2011 года вышел первый том.

Сюжет 
Действие сериала разворачивается более 30 лет спустя событий полнометражного фильма Blood: The Last Vampire — в 2005 году. В сюжете появляются линии, относящиеся к современным интригам, в которые оказываются замешаны разнообразные организации, в том числе, например, армия США, желающие управлять и контролировать вампиров, чтобы использовать их в своих целях.

 живёт в городе на Окинаве вместе с приемным отцом,  и двумя братьями — Каем и Риком. Сая не помнит событий своего прошлого до того, как она стала жить в новой приемной семье год назад. По медицинским показаниям время от времени ей необходимо делать переливания крови. За исключением этих особенностей и необычайно большого аппетита, Сая живёт как обыкновенная старшеклассница.
Однако безмятежной жизни Саи наступает конец, в день, когда она лицом к лицу сталкивается с рукокрылом, чудовищем, убивающим людей и пьющим человеческую кровь. С этого момента на сцене появляется загадочная организация под названием  и её агент Дэвид, который объясняет Сае, что она единственная, кто способен эффективно сражаться с этими чудовищами, так как её кровь смертельна для них. Её долг — избавить мир от рукокрылов.

С этого момента помимо членов «Красного щита» в борьбу против рукокрылов оказываются втянуты друзья и члены семьи Саи. Вместе с ними и своим загадочным верным слугой по имени  она отправляется в долгое рискованное путешествие, чтобы уничтожить рукокрылов и попутно узнать о своем прошлом и истинном происхождении. То, что Сая не просто человек, становится понятно в начале истории, когда она без труда побеждает монстра, физически во много раз превосходящего человека.

По сюжету действия сериала сперва разворачиваются на Окинаве, возле Кадены, военной базы ВВС США, однако по ходу истории персонажи посещают несколько стран мира, в том числе Россию, Францию, Англию, Вьетнам и США.

Персонажи 

Семья Саи — основные события сериала разворачиваются вокруг Саи Отонаси, девушки, которая является на первый взгляд обычной старшеклассницей и живёт с семьей на Окинаве. Её приёмный отец, Джордж Миягуску, ветеран войны во Вьетнаме, ныне — владелец небольшого кафе Оморо, расположенного на первом этаже дома, в котором они живут вчетвером. Старший брат Саи, Кай, один из самых популярных учеников в школе и в прошлом звезда бейсбола. Младший брат, Рик, жизнерадостный и чуткий мальчик, который в любых ситуациях старается гармонизировать отношения в семье.

Хадзи —  Саи, её защитник и слуга, живущий ради единственной цели — исполнять её желания. Будучи шевалье, Хадзи также является рукокрылом, то есть должен пить кровь для поддержания жизнедеятельности и обладает силой, значительно превосходящей человеческую. Не являясь абсолютно неуязвимым, Хадзи, тем не менее, может быть отнесен к разряду бессмертных существ.

 — единственная кровная сестра-близнец Саи и главный антагонист. В отличие от Саи, которая воспитывалась среди людей, окруженная заботой, Дива с самого детства была объектом для экспериментов Джоела Голдшмидта и первые 60 лет своей жизни прожила в заточении в башне. Недостаток внимания и пренебрежение со стороны людей привели к ненависти и недоверию по отношению к ним. Также Дива проявляет черты эгоистической личности и садистские наклонности. Из крови Дивы изготавливается особый препарат Дельта 67, позволяющий превращать обычных людей в рукокрылов, кроме того, а, так же необходимый для поддержания жизни сифов. В аниме Дива становится матерью двух дочерей, для извлечения которых, её живот был разрезан, к чему девушка, впрочем, отнеслась спокойно.

 — секретная организация, ставящая основной своей целью поиск и уничтожение рукокрылов. Основана потомками первого Джоела Голдшмидта, человека, который обнаружил и исследовал мумифицированные останки матери Саи и Дивы. Все члены организации понесли потери по вине рукокрылов и считают своим долгом борьбу против них. В качестве опознавательного знака каждый член Красного Щита носит с собой частицу кристаллизованной крови рукокрылов. Основной противник организации — Дива и её шевалье, в борьбе с которыми они используют Саю и Хадзи. Нынешний глава организации — прямой потомок первого Голдшмидта, его внук в шестом поколении, также носящий имя Джоел. По-немецки красный щит — ротшильд, что является соответствующей отсылкой к этому клану.

Семья Голдсмидт (Сенк Флеш) — боковая ветвь семьи Голдшмидт; ей принадлежит фармацевтическая компания Сенк Флеш — ( — букв. Пять Стрел (отсылка к гербу Ротшильдов, на котором изображён орёл с пятью стрелами в когтях, символизирующих пятерых сыновей родоначальника клана, которых тот отправил завоёвывать мир в начале 19-го века), а также множество компаний-партнеров по всему миру, которые объединяются в единую корпорацию. Семья Голдсмидт включает в себя пятерых шевалье Дивы, которые не были связаны между собой родственными узами, пока оставались людьми, однако, начали считать себя кровными братьями, став слугами и защитниками Дивы.

 — группа рукокрылых, искусственно созданных по заказу Аншеля Голдсмидта в рамках секретного проекта, целью которого было создание универсального оружия. По своим способностям Сифы приближаются к шевалье, обладают большой силой и способностью к регенерации, однако, в отличие от шевалье, они не способны переносить солнечный свет и продолжительность их жизни ограничена. Будучи прототипами, Сифы подвержены стигматам, разрушительному процессу (кристаллизации крови), который в конечном итоге приводит к смерти. Как и для всех рукокрылов, созданных при помощи крови Дивы, для Сифов смертельно опасна кровь Саи.

Музыка 

Песню Дивы исполняет Элин Карлсон.

Blood+ Image Album — Hagi Plays J.S. Bach
В ходе аниме персонаж Хадзи исполняет фрагмент прелюдии из сюиты № 5 для виолончели Баха. Это исполнение озвучил виолончелист . На специальном компакт-диске «Нagi plays J. S. BACH», помимо всех частей сюиты № 5 в исполнении Нобуо Фурукавы, представлен также ремикс прелюдии в исполнении .

DVD-бонус включает в себя специальную анимационную серию, а также видеозапись с участием Нобуо Фурукавы.

Отзывы и критика 
Сюжет сериала представляет собой хоррор про сверхъестественных созданий с элементами международного триллера. Он следует традиции в аниме, где главный герой, охотящийся на вампиров, так или иначе связан с ними, заложенной еще в 1980-х «Ди, охотник на вампиров» и Vampire Princess Miyu.

Большинство серий строится по принципу: сначала Сая и ее товарищи сталкиваются с местной загадочной историей и начинают ее расследовать, в то же время бизнесмены плетут интриги, и все это в итоге приводит к кровавой развязке, в которой Сая с помощью катаны разделает очередного рукокрыла.

Сериал сохраняет во многом визуальный стиль, заданный полнометражным фильмом, хотя в сериале больше возможностей показать обычную жизнь героини под ярким дневным солнцем, так сильно контрастирующей с ночными похождениями Саи. Дизайн персонажей в общем упрощен, и они сделаны «милее». Сама Сая выглядит моложе, но во время боя выражение лица становится более серьезным, глаза окрашиваются красным, а движения становятся более расчетливыми и резкими.

По сюжету персонажи путешествуют по разным странам и к изображениям пейзажей этих стран авторы подошли со всей серьезностью. Многие реальные места были тщательно перенесены в аниме, включая такие детали как местная архитектура, рекламные вывески, погода, да и даже традиции в отношении одежды и еды.

Одним из элементов, получивших большее развитие в сериале, чем в фильме, стала тема войны во Вьетнаме. В аниме говорится, что до этой войны рукокрылы были редким явлением, но в ее ходе они впервые стали процветать. Сюжет романа Мамору Осии Blood: The Last Vampire: Night of the Beasts развивается 1969 году после Тетского наступления, в котором события обернулись против сил США, а безумие охватывает Саю после бомбардировки Ханоя в декабре 1972 года. Сериал указывает на то, что процветание рукокрылов как-то связано с американскими военными. Отдельные сцены аниме содержат четкие политические послания, например, в одной из них братья Саи — Кай и Рик — помогают вьетнамской девушке, потерявшей ногу, подорвавшись на оставшейся со времен войны бомбе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт сериала

Кровь+
Издания Dark Horse Comics
Мультсериалы о вампирах